Phoenixstraat (Gent)

Phoenixstraat (Delft)
Phoenixstraat (Haarlem)